Професіональна футбольна група А 1978–79 — 55-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські-Спартак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Берое взяв участь у Кубку володарів кубків 1979—1980 як володар Кубка Болгарії 1978—1979.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1978–1979
Болгарія
Болгарія
1978 у болгарському спорті
1979 у болгарському спорті